У́лица Фру́нзе — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь советского государственного и военного деятеля М. В. Фрунзе.

Россия 
 Улица Фрунзе — улица в Брянске.
 Улица Фрунзе — улица во Владикавказе.
 Улица Фрунзе — улица в Екатеринбурге.
 Улица Фрунзе — улица в Казани.
 Улица Фрунзе — улица в Калининграде.
 Улица Фрунзе — улица в Красноярске.
 Улица Фрунзе — улица в Королёве.
 Улица Фрунзе — улица в Липецке.
 Улица Фрунзе — улица в Михайловке.
 Улица Фрунзе — улица в Можге.
 Улица Фрунзе — улица в Мытищах.
 Улица Фрунзе — улица в Новосибирске.
 Улица Фрунзе — улица в Омске.
 Улица Фрунзе — улица в Петрозаводске.
 Улица Фрунзе — улица в Самаре.
 Улица Фрунзе — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Фрунзе — улица в Сердобске.
 Улица Фрунзе — улица в Таганроге.
 Улица Фрунзе — улица в Тольятти.
 Улица Фрунзе — улица в Усть-Баргузине.
 Улица Фрунзе — улица в Щёлкове.
 Улица Фрунзе — улица в Хабаровске.

 Улица Фрунзе — прежнее (до 1997 года) название Большой Нижегородской улицы во Владимире.
 Улица Фрунзе — прежнее (с 1925 по 1994 годы) название улицы Знаменка в Москве.
 Улица Фрунзе — прежнее (до 2008 года) название улицы Заки Валиди в Уфе.

Украина 
 Улица Фрунзе — прежнее название Кирилловской улицы в Киеве в 1930—2015 годах.
 Улица Фрунзе — прежнее название улицы Гетмана Сагайдачного в Мелитополе в 1921—2016 годах.
 Улица Фрунзе — прежнее название Европейской улицы в Полтаве в 1925—2016 годах.
 Улица Фрунзе — прежнее название Мстиславской улицы в Чернигове в 1928—2001 годах.
 Улица Фрунзе — прежнее название Каменецкой улицы в Хмельницком в 1925—1991 годах.

См. также 
  — проспекты в честь М. В. Фрунзе в странах бывшего СССР.
 Площадь Фрунзе — прежнее название Петропавловской площади в Киеве.

 
Списки объектов, названных в честь людей